CEK steht als Abkürzung für:

 Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland, früher Verband Evangelischer Kirchenchöre Deutschlands e. V. (VeK), Dachverband der Landesverbände oder Chorwerke in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
 Crash Eagles Kaarst, Skaterhockey Club Crash Eagles Kaarst 85 e.V., ein Inline-Skaterhockey-Verein in Kaarst, Rhein-Kreis Neuss (Nordrhein-Westfalen)
 Flughafen Tscheljabinsk, nach dem Nachbarort gelegentlich manchmal Balandino genannt, ist der einzige Flughafen der Metropole Tscheljabinsk im südlichen Ural in der Russischen Föderation nach dem IATA-Code

Çek ist der Familienname von:

 Özgür Çek, ein türkischer Fußballspieler

ček steht für:

 Sänger-Dichter der Schilluk im Südsudan
Siehe auch:
 Çäkçäk

CEK